Чемпионат мира по боксу среди женщин 2018 года прошёл с 15 по 24 ноября 2018 года в Нью-Дели (Индия). Это 10-й юбилейный женский чемпионат планеты по боксу.

Общая информация 
Главный старт сезона для женщин-боксёрш стартовал в четверг 15 ноября. Чемпионат мира открылся поединками в Нью-Дели (Индия) в спортивном комплексе имени Индиры Ганди. Полуфиналы прошли 22 и 23 ноября, победительницы определились 24 ноября.

Обыкновенно женский чемпионат мира проводится по чётным годам, однако с 2019 года турнир переходит на нечётные, подобно мужскому. Предолимпийский чемпионат мира 2019 года, где будут разыгрываться лицензии на Игры, примет российский Улан-Удэ.

На текущем же первенстве спортсменки разыгрывали стратегически важные медали, которые могли позволить лучшим закрепить за собой статус лидеров в преддверии предолимпийского сезона.

Впервые в соревнованиях принимали участие представительницы Бангладеш, Демократической Республики Конго, Сомали и Шотландии.

Расписание 
В таблице указано количество боев с разделением на категории и дни проведения.

Медалисты

Командный зачёт

Судьи 

  Антонио Стивен Асига-Фула
  Пирошка Богларка Беки
  Джеймс Беклс
  Бакытжан Бекпенбетов
  Жамиля Боркоева
  Рукман Векадапола
  Мануэль Виларино
  Антонин Гашпар
  Эмиль Гурбаналиев
  Сади Даффи
  Ли Мартин Иннес
  Наги Исмаил
  Мария Каваклиева
  Энтони Кетлуэлл
  Рамона Мануэла Кобзак
  Дмитрий Лазарев
  Ли Хёк
  Мозес Макула
  Абдельлатиф Макфуни
  Казимеж Метла
  Сид Али Мокретари
  Кам Наклам
  Вульфрен Оливарес Перес
  Ри Чхоль
  Шон Риз
  Ясутака Сасаки
  Хуан Ферралес Понсе
  Дженнифер Хаггинс
  Александр Хамидов
  Цогтгерел Церенханд
  Чан Юйлин
  Чжан Цзинцзин
  Михаил Шашков
  Юрген Шрёдер
  Фархад Энджинир Кавасджи

Примечания

Ссылки 
 Детали чемпионата

2018
Чемпионат мира по боксу среди женщин 2018
Международные спортивные соревнования в Дели
Бокс в Индии